Кінг Роу () — американська детективна мелодрама Сема Вуда 1942 року з Робертом Каммінгсом в головній ролі.

Сюжет 

Початок ХХ століття. Юні Парріс і Дрейк, що втратили своїх батьків - вірні друзі. Парріс мріє стати доктором і вчиться у батька своєї улюбленої Кессі. Дрейк ж планує стати бізнесменом, коли отримає спадщину, а поки гуляє з дівчатами. Вони поступово дорослішають.

У ролях 
 Енн Шерідан — Ренді Монаган
 Роберт Каммінгс — Перріс Мітчелл
 Рональд Рейган — Дрейк Макхью
 Бетті Філд — Кассандра Товер
 Чарльз Коберн — доктор Генрі Гордон
 Клод Рейнс — доктор Олександр Товер
 Джудіт Андерсон — місіс Харрієт Гордон
 Ненсі Коулмен — Луїза Гордон
 Карен Верне — Еліза Шандор
 Марія Успенська — мадам фон Ельн
 Гарри Девенпорт — полковник Скефінгтон

Посилання 
 Kings Row на сайті Internet Movie Database
 Kings Row  на сайті AllMovie